Семено́вич (, , ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Семён.

Известные носители:
 Семенович, Анна Григорьевна (род. 1980) — российская актриса, телеведущая, певица, фигуристка.
  (1917—2000) — советский и белорусский литературовед.
 Семенович, Владимир Владимирович (1920—2003) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР (1974).
 Семенович, Казимир (ок. 1600 — ок. 1651) — военный инженер армии Великого княжества Литовского, теоретик артиллерии.
 Семенович, Николай Иванович (1907—1976) — советский учёный-лимнолог.
 Семенович, Николай Николаевич (род. 1962) — советский и белорусский футболист.

См. также

Примечания